Columbiana est le nom de plusieurs lieux aux  :
Columbiana (Alabama)
Columbiana (Ohio)
Comté de Columbiana

Columbiana est également un genre d'insectes hémiptères.

Colombiana est également le titre d'un film d'Olivier Megaton, écrit et produit par Luc Besson, sorti en 2011.